Павел Петренко:
 Петренко, Павел Дмитриевич (род. 1979) — украинский политик и юрист.
 Петренко, Павел Николаевич (1904—1991) — советский военный деятель.